Pacelli (famiglia) – famiglia nobile romana
 Ascanio Pacelli – conduttore televisivo e radiofonico italiano
 Asprilio Pacelli – compositore italiano
 Papa Pio XII – nato Eugenio Pacelli – 260º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (1876-1958)
 Filippo Pacelli – avvocato italiano, padre di Eugenio e Francesco
 Francesco Pacelli – avvocato italiano, fratello maggiore di Eugenio
 Marcantonio Pacelli – avvocato italiano, padre di Filippo
 Sergio Pacelli – drammaturgo italiano